Slovo korec není jednoznačné a může znamenat:

měrná jednotka
 korec (jednotka) nebo kořec – stará jednotka plošného obsahu a objemu

příjmení osob
 Evžen Korec (* 1956) – český podnikatel, majitel developerské společnosti Ekospol
 Ján Chryzostom Korec – slovenský katolický kněz, jezuita, biskup a kardinál
 Jiří Korec – více nositelů téhož jména
 Jozef Korec (1910–1987) – římskokatolický kněz, pedagog a veřejný činitel
 Milan Korec (* 1951) – československý basketbalista
 Vlasta Korec – český televizní a rozhlasový moderátor
název sídla
 Korec (Ukrajina) – městečko v Rovenské oblasti na Ukrajině
vrch
 Korec (vrch) – vrch v Krušných horách v okrese Karlovy Vary

Viz též Korce, část města Dubá v okrese Česká Lípa

Související články 
 Koreček
 Korecký
 Korčák
 Korczak
 Korcová (příjmení)